Locust Hill ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Locust Hill (Kentucky)
 Locust Hill (Missouri)
 Locust Hill (North Carolina)
 Locust Hill (Pennsylvania)
 Locust Hill (South Carolina)
 Locust Hill (Middlesex County, Virginia)

Orte in Kanada:
 Locust Hill (Ontario)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Locust Hill (Hurt, Virginia)
 Locust Hill (Locust Dale, Virginia)
 Locust Hill (Mechanicsville, Virginia)

Locust Hill steht für:
 Locust Hill Country Club bei Rochester, New York